Разво́д:
 Развод — расторжение брака.
 Развод моста, см. Разводной мост — тип моста, имеющий подвижное пролётное строение.
 Развод или разводка — просторечное именование мошенничества; также могут быть названы и некоторые виды обмана или выманивания денег либо имущества, не подпадающие под действие Уголовного кодекса.
 Развод караула — см. часовой.
 Развод, развод личного состава — поверка, смотр с элементами ритуала и строевых упражнений в армейских, полицейских или военизированных частях.
 Развод — вывод лагерных заключённых на ежедневную принудительную работу, обычно сопровождаемый их пересчётом.
 Развод, спец., правильнее разведение — выращивание животных или растений определённого вида.
 Развод — расстояние между двумя подвижными частями инструмента, задаваемое пользователем.
 Развод — угол между плоскостью пилы и плоскостью её зубьев.
 Развод, в выражении «на развод» — задел; нечто оставленное или привнесённое в расчёте на его дальнейшее увеличение.
 Разводы, только мн. 1) длинные, пологие, изогнутые или причудливые мазки, сделанные жидкой краской, обычно в свободной, но контролируемой манере; 2) потёки, случайные огрехи, возникшие из-за избытка воды в краске; 3) пятна, следы просочившейся воды, жидкой грязи или ржавчины; другие дефекты того же рода, гл. обр. в строительстве.

Кино и телевидение

См. также 
 Расторжение брака — книга британского писателя и богослова К. С. Льюиса.